Boden peut désigner :

Géographie 

 Boden, une localité de Suède ;
 Boden, la commune éponyme ;
 Boden, une commune d'Allemagne ;
 Groß Boden, une commune d'Allemagne ;
 Saifen-Boden, une commune d'Autriche ;
 Boden, un village du Cameroun ; 
 le Bodensee, nom allemand du lac de Constance.

Patronyme 

 Jean Frédéric Boden (1762-1826), orfèvre et dessinateur strasbourgeois ;
 Wilhelm Boden (); facteur d'orgue ;
 Samuel Boden (1826-1882), joueur d'échecs professionnel ;
 Cecil Boden Kloss (1877-1949), ornithologue et zoologiste ;
 Wilhelm Boden (1890-1961), juriste et homme politique ;
 Margaret Boden (née en 1936), professeure britannique recherche en sciences cognitives ;
 Wayne Boden (1948-2006), tueur en série ;
 Ken Boden (né en 1950), joueur de football international australien d'origine anglaise ; 
 Lynn Boden (né en 1953), joueur de football américain ;
Anne Boden (née en 1960), entrepreneure technologique britannique ;
 Falk Boden (né en 1960), coureur cycliste ;
 Alonzo Bodden (né en 1962), acteur et scénariste américain ;
 Patrik Bodén (né en 1967), athlète ;
 Jens Boden (né en 1978), patineur de vitesse allemand ;
 Anna Boden (née en 1979), réalisatrice, scénariste et monteuse américaine ;
 Luke Boden (né en 1988), footballeur anglais.

Économie 
 Boden est le nom donné aux obligations argentines en dollars ( voir l'article : ).

Astronomie 
 (6528) Boden, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Histoire 
 Cabinet Boden II, gouvernement en fonction dans le Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) du 13 juin 1947 au 8 juillet 1947. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme